BUI steht für 
 Badminton Union of Ireland, nun Badminton Ireland
 Boxing Union of Ireland, irischer Landesverband der Profiboxer
 Betriebliche Umweltinformatik
 Browser User Interface
 Bokondini Airport (IATA-Code), Flughafen von Bokondini, Tolikara Regency, Papua (Provinz), Indonesien

Bui steht für:
 Bui, russische Stadt in der Oblast Kostroma
 Bui (Kamerun), Bezirk in Kamerun
 Bui (Insel). eine der Kei-Inseln
 Bui (Kama), Nebenfluss der Kama in Russland

Bui oder Bùi ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitta Bui (* 1982), ungarische Pornodarstellerin und Fotomodell
 Doan Bui (* 1976), französische Autorin und Journalistin
 Gwenegan Bui (* 1974), französischer Politiker
 Bùi Hiển (1919–2009), vietnamesischer Schriftsteller
 Jada Bui (* 2002), kanadische Tennisspielerin
 Jean-Baptiste Bui Tuân (* 1928), vietnamesischer Geistlicher, Altbischof von Long Xuyên
 Joseph Bùi Công Trác (1965), vietnamesischer Geistlicher, Weihbischof in Ho-Chi-Minh-Stadt
 Kim Bui (* 1989), deutsche Turnerin
 Marco Bui (* 1977), italienischer Radrennfahrer
 Paul Bùi Van Ðoc (1944–2018), vietnamesischer Geistlicher, Erzbischof von Ho-Chi-Minh-Stadt
 Roberto Bui, italienischer Schriftsteller, siehe Wu Ming
 Thi Bui (* 1975), US-amerikanische Illustratorin und Comicautorin
 Bùi Văn Hoàng (* 1943), südvietnamesischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bùi
 Buj

Abkürzung